Alaincourt je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Alaincourt (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Alaincourt (Haute-Saône) – obec v departementu Haute-Saône
 Alaincourt-la-Côte – obec v departementu Moselle

Externí odkazy